De Taça de Portugal 2018-19 is de 79ste editie van de  Taça de Portugal een voetbaltoernooi voor clubteams uit Portugal. Het toernooi begon op 8 september 2018 met de wedstrijden in de 1e ronde en zal eindigen met de finale op 25 mei 2019. Desportivo das Aves was de titelhouder maar werd uitgeschakeld door SC Braga in de kwartfinales.

Kwartfinales

Halve finales

Porto wint met 4-1 over 2 wedstrijden.

stand na 2 wedstrijden 2–2 . Sporting CP plaatst zich voor de finale op basis van de uitgescoorde doelpunten.

Finale

Bekervoetbal 2018/19
Portugese voetbalbeker